Denisova est la forme féminine du patronyme russe .
 L'Homme de Denisova est une espèce éteinte du genre Homo, qui a contribué au patrimoine génétique des populations humaines d'Asie.
 La grotte de Denisova est une grotte en Sibérie, où ont été trouvés les premiers restes fossiles de l'Homme de Denisova.